Юрий Владимирович Макаров:
 Макаров, Юрий Владимирович (1886—1949) — офицер Русской императорской армии, штабс-капитан, исследователь-востоковед, участник Первой мировой войны.
 Макаров, Юрий Владимирович (род. 1955) — украинский журналист.